Borowa (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Osten der Ukraine und war bis Juli 2020 das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons im Osten der Oblast Charkiw mit etwa 5300 Einwohnern (2019).

Geographie 
Borowa liegt am linken Ufer des zum Oskilsker Stausee angestautem Oskil, sowie seinem Zufluss, dem Borowa, welchem die Ortschaft ihren Namen verdankt. Durch die Siedlung verläuft die Regionalstraße P–79.
Die Ortschaft liegt 141 km südöstlich des Oblastzentrums Charkiw und 46 km südlich von Kupjansk

Geschichte 
Die erste schriftliche Erwähnung des Dorfes stammt von 1670. Im Jahr 1923 wurde das Dorf das Verwaltungszentrum des neu gegründeten Rajons. 1968 erhielt Borowa den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Im Verlauf des Ukrainekrieges wurde der Ort am 14. April 2022 durch russische Truppen besetzt, im Zuge der Ukrainischen Gegenoffensive in der Region Charkiw 2022 wurde der Ort am 3. Oktober 2022 durch ukrainische Truppen zurückerobert.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlunggemeinde Borowa (:uk:Борівська селищна громада/Boriwska selyschtschna hromada). Zu dieser zählen auch die 36 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer sowie die Ansiedlung Perschotrawnewe, bis dahin bildete die Siedlung zusammen mit den Dörfern Bojni, Nowoplatoniwka und Schyjkiwka () die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Borowa (Борівська селищна рада/Boriwska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Borowa.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort ein Teil des Rajons Isjum.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Borowa Teil der Gemeinde:

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle:

Weblinks 
 Webseite des Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)
 Ortsgeschichte Borowa in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Ersterwähnung 1670
Ort am Oskol
Rajon Isjum